Löchli (mdal. für kleines Loch) ist der Name folgender geographischer Objekte:

 Löchli (Affoltern im Emmental), Ortsteil der Gemeinde Affoltern im Emmental BE
 Löchli (Altstätten), Ortsteil der Gemeinde Altstätten SG
 Löchli (Buchholterberg), Ortsteil der Gemeinde Buchholterberg BE
 Löchli (Bütschwil-Ganterschwil), Ortsteil der Gemeinde Bütschwil-Ganterschwil SG
 Löchli SO, Ortsteil der Gemeinde Däniken SO
 Löchli (Eglisau), Ortsteil der Gemeinde Eglisau ZH
 Löchli (Fischbach), Ortsteil der Gemeinde Fischbach LU
 Löchli (Gettnau), Ortsteil der Gemeinde Gettnau LU
 Löchli (Grabs), Ortsteil der Gemeinde Grabs SG
 Löchli (Heiden), Ortsteil der Gemeinde Heiden AR
 Löchli (Heimiswil), Ortsteil der Gemeinde Heimiswil BE
 Löchli (Menznau), Ortsteil der Gemeinde Menznau LU
 Löchli (Richterswil), Ortsteil der Gemeinde Richterswil ZH
 Löchli SZ, Ortsteil der Gemeinde Schübelbach SZ
 Löchli (Schwellbrunn), Ortsteil der Gemeinde Schwellbrunn AR
 Löchli (Sumiswald), Ortsteil der Gemeinde Sumiswald BE
 Löchli (bei Bubenrüti in Teufen), Ortsteil der Gemeinde Teufen AR
 Löchli (bei Waldegg in Teufen), Ortsteil der Gemeinde Teufen AR
 Löchli (Trogen), Ortsteil der Gemeinde Trogen AR
 Löchli (Oberuzwil), Ortsteil der Gemeinde Oberuzwil SG
 Löchli (Wikon), Ortsteil der Gemeinde Wikon LU